Kirschner est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 David Kirschner producteur de cinéma et scénariste américain ;
 Edi Kirschner (1953- ), joueur de football allemand ;
 Ferdinand Kirschner (1821-1896) architecte austro-hongrois ;
 Jana Kirschner, (1978), chanteuse slovaque ;
 Joachim Kirschner (1920-1943), aviateur allemand de la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Marc Kirschner (né en 1945), biologiste américain ;
 Martin Kirschner (1879-1942), chirurgien allemand ;
 Martin Kirschner (1842-1912), bourgmestre-gouverneur de Berlin ;
Mary-Belle Kirschenr, connue sous le pseudonyme Belle Delphine (1999-), youtubeur sud-africaine ;
 Sala Kirschner (1924-2018), survivante de la Shoah.

Voir aussi 
 

Patronyme allemand